Vidmar is de op acht na meest voorkomende achternaam in Slovenië.
Naamdragers zijn:

 Aurelio Vidmar (1967), Australisch voetballer en coach
 Gašper Vidmar (1987), Sloveens basketballer
 Josip Vidmar (1895-1992), Sloveens politicus en publicist, oprichter van het Sloveense Bevrijdingsfront
 Maja Vidmar (1961), Sloveens dichteres
 Milan Vidmar sr. (1885-1962), Sloveens schaker
 Milan Vidmar jr. (1909-1980), Sloveens schaker
 Tony Vidmar (1970), Australisch voetballer

Sloveense achternaam